Емма Семмс — британська акторка.
 Семмс — місто в окрузі Мобіл, штат Алабама, США.